"Sesia" pode significar:
 Rio Sesia, rio do Piemonte
 Serravalle Sesia, comuna italiana do Piemonte
 Romagnano Sesia, comuna italiana do Piemonte
 Prato Sesia, comuna italiana do Piemonte
 Carpignano Sesia, comuna italiana do Piemonte
 Varallo Sesia, comuna italiana do Piemonte
 San Nazzaro Sesia, comuna italiana do Piemonte
 Batalha do Sesia, batalha da Guerra Italiana de 1521–1526

Desambiguações de topônimos